X6 steht für:
 Beijing X6, ein Sport Utility Vehicle
 BMW X6, ein Crossover aus Sport Utility Vehicle und Coupé
 JAC X6, ein Sport Utility Vehicle
 Landwind X6, ein Sport Utility Vehicle

X-6 steht für:
 Convair X-6, ein Vorschlag für ein Experimentalflugzeug

X6